Кайл Марк Лэндри (; род., Калгари, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Лэндри выступал в NCAA за команду первого дивизиона Университета Северной Аризоны. Демонстрировал хорошую игру, в выпускном году лидировал в команде с результатом 17,5 очка и 8,1 подбора в среднем за матч.

Лэндри выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года, однако не был выбран. После этого отправился в Польшу, где в сезоне 2008/2009 выступал за клуб «Спортино». В среднем за матч набирал 12,1 очко и совершал 10 подборов. С данным показателем был выбран для участия в Матче всех звёзд чемпионата Польши. По окончании сезона подписал контракт сроком на два месяца с бельгийским клубом «Дексия Монс-Эно» и помог новой команде закончить сезон на втором месте в лиге.

Сезон 2009/2010 Лэндри провёл в чешском клубе «Простеёв».

В июле 2011 года подписал контракт с российской командой «Триумф», где провёл три сезона.

Летом 2014 года, вместе с подмосковной командой переехал в Санкт-Петербург и стал игроком «Зенита». В сезоне 2014/2015 Лэндри провёл в Единой лиге ВТБ 34 матча, в среднем набирая 10,8 очка, 6,4 подбора и 1 передачу. В Еврокубке отыграл 17 матчей: 9,8 очка, 6,2 подбора и 1,6 передачи. По окончании сезона Кайл продлил контракт с питерским клубом на один год.

Перед началом сезона 2015/2016 Лэндри был выбран капитаном «Зенита». 13 декабря 2015 года, в игре с «Нижним Новгородом», у Кайла произошёл разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление после операции занимает около 6 месяцев, тем самым Лэндри выбыл до окончания сезона.

В июне 2016 года Лэндри продлил контракт с «Зенитом» ещё на один сезон. В сезоне 2016/2017 Единой лиге ВТБ Кайл провёл 30 игр, набирая 10,9 очка, совершая 4,7 подбора и отдавая 1,5 передачи.

В августе 2017 года Лэндри перешёл в «Будучност».

Сборная Канады 
Дебютировал в составе сборной Канады в 2009 году на Континентальном Кубке Марчанда. На турнире вышел лишь на одну игру против сборной Аргентины, набрал два очка и совершил семь подборов. Также в составе сборной принял участие в чемпионате Америки по баскетболу 2009 года, где в основном выходил со скамейки, а команда заняла четвёртое место, что позволило сборной принять участие в чемпионате мира 2010 года в Турции.

Личная жизнь 
30 октября 2014 года, Кайл Лэндри и его избранница Анна сочетались браком во Дворце бракосочетаний на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.

11 марта 2015 года в семье Лэндри родился сын Николай. Вес новорожденного — 4080 граммов, рост — 54 сантиметра.

20 марта 2017 года у Кайла и Анны родилась дочь Александра. Вес новорожденного — 4480 граммов, рост — 55 сантиметра.

Примечания

Ссылки 
 Кайл Лэндри. Русское счастье «польского Иисуса» из Канады ("Спорт день за днем", Матюков Андрей)
 Профиль в чемпионате Польши

Баскетболисты Канады
Игроки БК «Спортино»
Игроки БК «Бельфиус Монс-Эно»
Игроки БК «Простеёв»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Будучност»
Игроки сборной Канады по баскетболу